Saint-Jean-aux-Bois (Ardeny) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Saint-Jean-aux-Bois (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia